La Copa de la UEFA 1997-98 se disputó entre julio de 1997 y mayo de 1998, con la participación total de 102 equipos distintos, representantes de 47 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA. Para la clasificación a la fase final de la competición se disputaron dos rondas previas, donde 18 equipos se unieron a los otros 46 clasificados directamente para la fase final.

La final, primera en la historia de la competición en jugarse a partido único, se disputó el 6 de mayo de 1998 en el estadio Parque de los Príncipes de París, en Francia, y enfrentó al Inter de Milán, subcampeón de la anterior edición y al SS Lazio, siendo la quinta final de la competición entre equipos transalpinos. El conjunto neroazzurri se impuso por 3-0, llevándose así su tercera Copa de la UEFA, solo siete años después de su primer triunfo en la competición.

Rondas previas de clasificación

Primera ronda

Segunda ronda

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Rondas finales

Final

Máximos goleadores 

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Inter de Milán